São Sebastião (portugais pour ) est le nom de plusieurs localités brésiliennes et portugaises.

São Sebastião de Rio de Janeiro, nom originel de Rio de Janeiro.
 São Sebastião, municipalité de l'État de l'Alagoas ;
 São Sebastião, municipalité de l'État de São Paulo ;
 São Sebastião do Uatumã, municipalité de l'État de l'Amazonas ;
 São Sebastião do Passé, municipalité de l'État de Bahia ;
 São Sebastião da Bela Vista, municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 São Sebastião da Vargem Alegre, municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 São Sebastião do Anta, municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 São Sebastião do Maranhão, municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 São Sebastião do Oeste, municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 São Sebastião do Paraíso, municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 São Sebastião do Rio Preto, municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 São Sebastião do Rio Verde, municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 São Sebastião da Boa Vista, municipalité de l'État du Pará ;
 São Sebastião de Lagoa de Roça, municipalité de l'État de la Paraíba ;
 São Sebastião do Umbuzeiro, municipalité de l'État de la Paraíba ;
 São Sebastião da Amoreira, municipalité de l'État du Paraná ;
 São Sebastião do Alto, municipalité de l'État de Rio de Janeiro ;
 São Sebastião do Caí, municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 São Sebastião da Grama, municipalité de l'État de São Paulo ;
 São Sebastião do Tocantins, municipalité de l'État du Tocantins ;
 São Sebastião est un quartier de la ville de Porto Alegre, dans l'État du Rio Grande do Sul.

São Sebastião est une région administrative du District fédéral

 Archidiocèse de São Sebastião do Rio de Janeiro ;
 Île São Sebastião (État de São Paulo, Brésil).

São Sebastião, une des paroisses civiles de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga ;
 São Sebastião, une des paroisses civiles de la municipalité de Lagos, située dans le district de Faro ;
 São Sebastião, une des paroisses civiles de la municipalité de Loulé, située dans le district de Faro ;
 , une des paroisses civiles de la municipalité de Ponta Delgada (Açores), située sur l'île de São Miguel dans la région autonome des Açores ;
 São Sebastião, une des paroisses civiles de la municipalité de Rio Maior, située dans le district de Santarém ;
 São Sebastião, une des paroisses civiles de la municipalité de Setúbal, située dans le district de Setúbal ;
 São Sebastião
 São Sebastião da Pedreira, une des paroisses civiles de la municipalité de Lisbonne, située dans le district de Lisbonne ;
 São Sebastião da Feira, une des paroisses civiles de la municipalité d'Oliveira do Hospital, située dans le district de Coimbra ;
 São Sebastião da Giesteira, une des paroisses civiles de la municipalité d'Évora, située dans le district d'Évora ;
 São Sebastião dos Carros, une des paroisses civiles de la municipalité de Mértola, située dans le district de Beja ;
 Vila de São Sebastião, une des paroisses civiles de la municipalité d'Angra do Heroísmo, située sur l'île de Terceira dans la région autonome des Açores.

 São Sebastião, une des stations du métro de Lisbonne

Ponta São Sebastião (cap au sud du Mozambique).

Voir aussi
 Saint Sébastien pour le saint ayant donné son nom à ces localités ;
Page d'homonymie  : toponymes de langue française ;
Page d'homonymie  : toponymes de langue allemande ;
Page d'homonymie  : toponymes de langue espagnole ;
Page d'homonymie  : toponymes de langue italienne.

Sao Sebastiao